Termin -{MAO}- ima više značenja.

 Monoaminska oksidaza, enzim
 Metilaluminoksan